Трпин може бити:

 Трпин (Крупина), насељено мјесто у округу Крупина, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Трпин (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република